Вильбрандт () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вильбрандт, Адольф (1837—1911) — немецкий драматург.
 Вильбрандт, Томас (род. 1952) — немецкий композитор.